V Londýně proběhly olympijské hry:
 IV. letní olympijské hry v roce 1908
 XIV. letní olympijské hry v roce 1948
 XXX. letní olympijské hry v roce 2012

Původně se měly v Londýně odehrát:
 XIII. letní olympijské hry v roce 1944